Municipio de Sisseton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sisseton (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Sisseton (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.